Marktstraße 13 steht für:

 Marktstraße 13/15 (Buchen/Odenwald)
 Marktstraße 13 (Warburg)